

Geografia

Austria 
 Eichgraben – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Niemcy 
 Eichgraben – dzielnica Żytawy
 Eichgraben – rzeka, dopływ Neckaru